Спурий Мелий () — имя нескольких римлян.

Известные носители
 Спурий Мелий — богатый хлеботорговец, пытавшийся купить поддержку народа для провозглашения себя царём, и казнённый за это в 439 году до н. э.
 Спурий Мелий — народный трибун в 436 году до н. э., добивавшийся осуждения убийц хлеботорговца Спурия Мелия.
Мелии